Zkratka TCP může mít více významů:

 Transmission Control Protocol – jeden ze základních protokolů sady protokolů Internetu, konkrétně představuje transportní vrstvu.
 FAST TCP – algoritmus pro omezení zahlcení sítě
 Trikresylfosfát – organofosfátová sloučenina odvozená od krezolu a kyseliny fosforečné, která se používá jako plastifikátor v nitrocelulóze, akrylátových lacích, politurách a v PVC, jako zpomalovač hoření v plastech a pryžích a rovněž jako aditivum do benzinu a jako odstraňovač olova pro tetraethylolovo
 TRADE CENTRE PRAHA a. s., akciová společnost hlavního města Prahy pro správu vybraného městského majetku